

Patronymes 
 Ellen Molloy (2004-), footballeuse irlandaise ;
 Farouq Molloy (1957-), né Sean Molloy, artiste britannique appartenant au mouvement de l'art brut ;
 Francie Molloy (1950-), un homme politique irlandais du Sinn Féin
 Georgiana Molloy (1805-1843), colon en australie et botaniste ;
  (1937-), néo-zélandais, pilote en Grand Prix moto entre 1965 et 1970 ; 
 Louis Molloy (1963-), artiste tatoueur basé à Manchester en Angleterre ;
 Matt Molloy (1947-), flutiste traditionnel irlandais ;
 Thomas Molloy (1940-2019), juriste, chancelier d'université et homme politique canadien.

Toponymes 
 Molloy est un site des îles Kerguelen.

Divers 
 Molloy est un roman de Samuel Beckett, publié en 1951.

Homonymie de patronyme